Plaats in Indonesië
 Keteleng (Blado), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Keteleng (Tragah), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangkalan in de provincie Oost-Java